Olmos de Esgueva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Olmos de Esgueva (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Olmos de Esgueva (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar